Tandsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tandsjön (Lima socken, Dalarna, 676311-137878), sjö i Malung-Sälens kommun och Mora kommun,  (3,15 km²)
Tandsjön (Lima socken, Dalarna, 677856-134190), sjö i Malung-Sälens kommun,  (1,8 km²)
Tandsjön, Ljusdals kommun, sjö i Dalarna och samtidigt Gävleborgs län,  (4,15 km²)
Lill-Tandsjön (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Lill-Tandsjön (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (20,4 ha)
Stor-Tandsjön (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (67,9 ha)
Stor-Tandsjön (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (2,6 km²)
Tandsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (23 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn